56-й Мемориал братьев Знаменских прошёл 27 июня 2014 года в подмосковном городе Жуковский на стадионе «Метеор». Турнир входил в серию соревнований «EA Classic Permit Meeting». Существенное влияние на уровень показанных результатов оказали холодная погода и проливной дождь, шедший на протяжении всего турнира. Соревнования были проведены в 15 дисциплинах лёгкой атлетики (8 у мужчин и 7 у женщин).

Результаты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 

2014 год в лёгкой атлетике
Спорт в России в 2014 году
Июнь 2014 года
События 27 июня
Международные спортивные соревнования в Московской области
Спортивные соревнования в Жуковском